diverse Duitse onderzeeërs:
U 1 (Kaiserliche Deutsche Marine).
U 1 (Kriegsmarine).
U 1 (Bundeswehr).
 enkele metrolijnen:
U1 (Berlijn)
U1 (Hamburg)
U1 (München)
U1 (Neurenberg)
U1 (Wenen)
 een treintype van de metro van Wenen
 U1 TV, een Zwitserse televisiezender